Nonnenberg bezeichnet:

Ortschaften:
 Nonnenberg (Königswinter), Ortsteil der Stadt Königswinter, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Mniszki (Budry) (bis 1945: Nonnenberg im Landkreis Angerapp, Ostpreußen), Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Berge:
 Nonnenberg (Engelthaler Forst) (579 m), Berg im gemeindefreien Bezirk Engelthaler Forst bei Entenberg, Gemeinde Leinburg, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Nonnenberg (Schnait) (471,3 m), Berg im Schurwald bei Schnait, Stadt Weinstadt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Nonnenberg (Thüringen) (439,7 m), Berg im Thüringer Wald bei Bad Tabarz, Landkreis Gotha, Thüringen
 Nonnenberg (Großschweidnitz), Berg bei Großschweidnitz, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Nonnenberg (Flensburg), bronzezeitlicher Grabhügel bei Flensburg mit Grenzstein der Stadt, Schleswig-Holstein

Straßen:
 Am Nonnenberg in Bremen - Gröpelingen, Ortsteil Oslebshausen

Siehe auch:
 Nonnberg